Voina kann stehen für:

Radu Voina (* 1950), ein rumänischer Handballspieler
Woina (Künstlerkollektiv), ein russisches Künstler-Kollektiv

Siehe auch:
Woina
Woyna